

Personnalités 
 Davide Marchini (né en 1981), footballeur italien ;
 Libero Marchini (1913-2003), footballeur italien ;
 Morgan Marchini (né en 1989), joueur français de rugby à XV.

Noms dérivés 
 (55196) Marchini, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes, dans le groupe de Hilda.